

Sigle 
 Operatore di trasporto multimodale
 Organização dos Trabalhadores de Moçambique – sindacato mozambicano
 Other than Mexican – "messicani esclusi", espressione usata per indicare gli immigranti verso gli Stati Uniti provenienti dai paesi dell'America Latina, ad esclusione del Messico

Codici 
 OTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ottumwa (Stati Uniti)
 otm – codice ISO 639-3 della lingua otomí della sierra orientale